Айия-Кириаки — греческий топоним. Может означать:

  — острова в общине Астипалея.
  — деревня в сообществе Трикерион.
  — деревня в сообществе Филиатра.
  — деревня в сообществе Монемвасия.
  — деревня в сообществе Парга.
  — деревня в сообществе Маратокамбос.
  — деревня в сообществе Спарта.
  — деревня в сообществе Спата.
  — деревня в сообществе Неос-Мармарас.
  — административный центр общины Додони.